Český Krumlov – miasto powiatowe w Czechach, w kraju południowoczeskim.
 Powiat Český Krumlov – powiat w kraju południowoczeskim w Czechach.
 (2747) Český Krumlov – planetoida.
 Moravský Krumlov – miasto w Czechach, w kraju południowomorawskim, w powiecie Znojmo.